Oebalus kan syfta på:

 Oebalus (mytologi) – i grekisk mytologi en spartansk kung
 Oebalus (insektssläkte) – ett släkte bärfisar